Evropske dvoranske igre 1968 so tretje evropske dvoranske igre, kasneje znane kot evropsko dvoransko prvenstvo v atletiki, ki so potekale 9. in 10. marca 1968 v dvorani Palacio de Deportes v Madridu, Španija. Tekmovali so v 23-ih disciplinah.

Dobitniki medalj

Dobitnice medalj

Medalje po državah

Viri
 Prvenstvo na straneh Evropske atletske zveze

1968
1968 v športu
Športne prireditve v Španiji
Šport v Madridu